Warner kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Warner
 Richard Warner

Robotskapade auktorsförkortningar